Рікардо Отт () — бразильський арахнолог. Фахівець з неотропічної арахнофауни. Автор описання нових видів павуків. 

Закінчив Папський католицький університет Ріо-Гранді-ду-Сул. Співробітник Природничо-наукового музею Ріо-Гранде-ду-Сул (fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul).

Епоніми 
На його честь названо види павуків:

 Xenonemesia otti Indicatti, Lucas & Brescovit, 2007
 Labicymbium otti Rodrigues, 2008
 Pescennina otti Platnick & Dupérré, 2011

Внесок 
Деякі описані таксони:
 Acanthogonatus ericae Indicatti, Lucas, Ott & Brescovit, 2008
 Arauchemus Ott & Brescovit, 2012
 Arauchemus graudo Ott & Brescovit, 2012
 Arauchemus miudo Ott & Brescovit, 2012
 Brignolia ankhu Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia assam Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia bengal Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia cardamom Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia chumphae Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia cobre Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia dasysterna Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia diablo Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia elongata Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia gading Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia jog Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia kaikatty Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia kapit Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia karnataka Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia kodaik Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia kumily Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia mapha Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia nilgiri Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia palawan Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia ratnapura Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia rothorum Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia schwendingeri Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia sinharaja Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia sukna Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia suthep Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Brignolia valparai Platnick, Dupérré, Ott & Kranz-Baltensperger, 2011
 Coxapopha bare Ott & Brescovit, 2004
 Coxapopha carinata Ott & Brescovit, 2004
 Coxapopha yuyapichis Ott & Brescovit, 2004
 Cybaeodamus brescoviti Lise, Ott & Rodrigues, 2010
 Cybaeodamus meridionalis Lise, Ott & Rodrigues, 2010
 Cybaeodamus taim Lise, Ott & Rodrigues, 2010
 Cybaeodamus tocantins Lise, Ott & Rodrigues, 2010
 Envia Ott & Höfer, 2003
 Envia garciai Ott & Höfer, 2003
 Eurymorion mourai Rodrigues & Ott, 2010
 Eurymorion murici Rodrigues & Ott, 2010
 Eurymorion triunfo Rodrigues & Ott, 2010
 Fernandezina saira Buckup & Ott, 2004
 Guaraguaoonops Brescovit, Rheims & Bonaldo, 2012
 Guaraguaoonops hemhem Brescovit, Rheims & Bonaldo, 2012
 Guaraguaoonops humbom Brescovit, Rheims & Bonaldo, 2012
 Neoxyphinus petrogoblin Abrahim & Ott, 2012
 Opopaea ita Ott, 2003
 Opopaea viamao Ott, 2003
 Otiothops lajeado Buckup & Ott, 2004
 Pelicinus churchillae Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus damieu Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus deelemanae Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus duong Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus johor Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus khao Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus koghis Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus lachivala Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus madurai Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus monteithi Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus penang Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus raveni Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus saaristoi Ott & Harvey, 2008
 Pelicinus sayam Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus schwendingeri Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus sengleti Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Pelicinus tham Platnick, Dupérré, Ott, Baehr & Kranz-Baltensperger, 2012
 Predatoroonops Brescovit, Rheims & Ott, 2012
 Predatoroonops billy Brescovit, Rheims & Ott, 2012
 Predatoroonops blain Brescovit, Rheims & Ott, 2012
 Predatoroonops maceliot Brescovit, Rheims & Ott, 2012
 Predatoroonops poncho Brescovit, Rheims & Ott, 2012
 Predatoroonops schwarzeneggeri Brescovit, Rheims & Ott, 2012
 Predatoroonops valverde Brescovit, Rheims & Ott, 2012
 Xenonemesia araucaria Indicatti, Lucas, Ott & Brescovit, 2008

Примітки 

Бразильські біологи
Арахнологи